Данило Перейра да Силва (); родился 7 апреля 1999 года, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий клуба «Фейеноорд».

Клубная карьера 
Данило — воспитанник клубов «Португеза Деспортос», «Коринтианс», «Понте-Прета», «Васко да Гама» и «Сантос». В 2017 году он подписал контракт с амстердамским «Аяксом». 25 марта 2018 года в поединке против «Йонг АЗ» он дебютировал в Эрстедивизи в составе дублёров. 23 февраля 2020 года в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи. 27 февраля в поединке Лиги Европы против испанского «Хетафе» Данило забил свой первый гол за «Аякс».

В августе 2020 года перешёл на правах аренды в «Твенте».

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2021/22

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Фейеноорд»